Сезон 1949—1950 у Національній лізі А — 53-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1950
Швейцарія
Швейцарія